Пугачёво — железнодорожная станция Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги. Названа по одноимённому селу, в котором расположена.

История 

Станция открыта в 1928 году в составе пускового участка Долинск — Макаров.

В августе 1945 года советские войска освободили станцию от японских оккупантов.

Современное название станция получила в 1946 году.

Деятельность 
По параграфу станция способна осуществлять небольшие грузовые отправлений со складов и на открытых площадках, а также продажу пассажирских билетов.

На станции останавливается большинство пассажирских поездов дальнего следования, курсирующих по Сахалину.

Изображения

Ссылки 
 Макаров в «Транслогисте»
 Расписание поездов по станции Макаров в Яндексе
 История железных дорог Сахалина на «Сайте о железной дороге» Сергея Болашенко

Станции Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Сахалинской области